Plaats in Indonesië
 Purwogondo (Boja), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Purwogondo (Kalinyamatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java